Clinocardium är ett släkte av musslor. Clinocardium ingår i familjen hjärtmusslor.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Hjärtmusslor
Clinocardium